

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Szyszków – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Potok Górny 
 Szyszków – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Szyszków - część wsi Teklinów w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Szyszków – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Szyszków – część wsi Sieraków Śląski w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna

Zobacz też 
 Szyszka, Szyszki, Szyszkowa, Szyszkówka